Stegmühl ist der Ortsname von

 Stegmühl (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Stegmühl (Falkenfels), Ortsteil der Gemeinde Falkenfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Stegmühl (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Stegmühl (Gemeinde Höhnhart), Ortschaft der Gemeinde Höhnhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Stegmühle